Terytorium Litwy podzielone jest na 10 okręgów (apskritis) dzielących się na 60 regionów (savivaldybė), w tym:
 53 rejony (43 rajono savivaldybė i 10 savivaldybė)
 7 rejonów miejskich (miesto savivaldybė):
 Wilno
 Kowno
 Kłajpeda
 Szawle
 Poniewież
 Olita
 Połąga

Rejony są podzielone na 546 gmin (seniūnija).

Okręgi

Rejony

Gminy 

Litwa podzielona jest na 546 gmin seniūnijos. Gmina na Litwie może obejmować zarówno mały rejon obejmujący kilka wsi, jak i małe miasto czy część większego miasta. Kilka gmin tworzy rejon. Najbardziej zaludnione gminy Litwy to Šilainiai (Kowno) i Dainava (Kowno) o ludności powyżej 70 tys. mieszkańców, przewyższającej nawet wiele rejonów.

Założeniem jest, aby starosta stojący na czele gminy miał czas na kontakt z mieszkańcami swojej gminy. W przypadku miast gminy funkcjonują jako dzielnice, a starostowie są mianowani przez administrację samorządu miasta. Gminy są podzielone na seniūnaitijos (podgminy), w których działają seniūnaičiai. W przypadku miasta Wilna, seniūnaičiai są wyłaniani w internetowym plebiscycie na stronie administracji miasta. 

!